Hardach ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wilhelm Hardach (1902–1976), deutscher Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Industriemanager
 Gerd Hardach (1941–2022), deutscher Sozial- und Wirtschaftshistoriker
 Karl Hardach (1936–2016), deutsch-amerikanischer Wirtschaftshistoriker